

Toponyme 
 Gulkana, localité (census-designated place) d'Alaska, dans la région de recensement de Valdez-Cordova, aux États-Unis.

Hydronyme 
 la rivière Gulkana, cours d'eau d'Alaska, dans la région de recensement de Valdez-Cordova, aux États-Unis.

Homonymie d'hydronyme